Округа Кент ():
 округ Кент — штат Делавэр
 округ Кент — штат Мичиган
 округ Кент — штат Мэриленд
 округ Кент — штат Род-Айленд
 округ Кент — штат Техас